Burg Bertholdstein steht für:

 Schloss Bertholdstein in Pertlstein, Steiermark
 Ruine Bertholdstein bei Hollenburg, Niederösterreich